Kovács Ottó Attila (1937) Kanadában élő költő. Álneveː Takács Attila
 Kovács Ottó (1962) úszó, edző
 Kovács Ottó (1963) kajakozó

Jegyzetek